Antonio Beltrán Marí (Palma de Mallorca, 1948 —  Barcelona, 2013), profesor de la Universidad de Barcelona, fue uno de los máximos expertos a escala europea en Galileo Galilei. Como investigador en Filosofía, durante más de treinta años trabajó pacientemente en una contribución silenciosa pero sobresaliente a la Historia de la Ciencia en España.

Trayectoria 
Beltrán Marí escribió su tesis doctoral en 1981, sobre Cuestiones metodológicas en Galileo y la Revolución científica. Hizo también en 1994 la versión castellana del crucial Diálogo sobre los dos máximos sistemas de Galileo, y desde entonces ha redactado mucho libros sobre el gran científico revolucionario, culminando con su enorme investigación Talento y poder, aparecida en 2006, y traducida al italiano.

Ahí mostró Beltrán que Galileo no pensaba que hubiese conflicto alguno entre la investigación científica y las Escrituras. Sin embargo, la Iglesia le prohibió sostener o defender sus tesis exegéticas o cosmológicas en 1616. A partir de entonces, nunca expuso sus auténticas ideas públicamente. Cuando publicó su Diálogo, en 1632, lo hizo sometiéndose a todas las cortapisas papales, y falseando incluso sus propias creencias. Con todo, su talento le permitió, arriesgadamente, ganar muchas bazas al proporcionar al lector material suficiente para que pudiese sacar sus propias conclusiones, ajenas a las restricciones impuestas.

Señalaba además Beltrán sobre su libro: "Creo que una de las tesis que Talento y poder prueba de un modo más detallado y exhaustivo es precisamente que la condena del copernicanismo y de Galileo no fueron fruto de ninguna sesuda reflexión filosófica, científica o metodológica. Quienes decidieron fueron las autoridades eclesiásticas ignorantes en el tema, no los especialistas. Pablo V fue famoso por su desprecio de la cultura y del refinamiento intelectual. Bellarmino era totalmente incompetente en el ámbito científico por el que mostraba un considerable desprecio. Era un fundamentalista bíblico que consideraba las Sagradas Escrituras no sólo como autoridad moral inapelable sino como fuente de conocimiento cosmológico detallado que oponía a los astrónomos. En cuanto a Urbano VIII, puede decirse que en los momentos iniciales de euforia de su papado coqueteó con algunos innovadores como Galileo, pero estaba tan lejos de compartir las ideas innovadoras como Bellarmino. Y en este juego equívoco ni siquiera fue capaz de entender las implicaciones de su famoso argumento teológico, que Galileo supo aprovechar. Por lo demás, los intelectuales más competentes de la Iglesia, en especial los matemáticos jesuitas, simplemente fueron fieles a su voto de 'obediencia ciega'. Según sus propias declaraciones, no hicieron auténtica investigación científica. Se plegaron a las autoridades eclesiásticas más incompetentes que ellos y pensaron a su servicio".

Beltrán Marí ha sido traductor de dos clásicos, Galileo y de Fontenelle, pero también del historiador galileano Pietro Redondi y de tres famosos historiadores de la ciencia, Alexandre Koyré, David C. Lindberg y Thomas S. Kuhn. Con lo cual contribuyó decisivamente a la difusión de su disciplina en lengua castellana.

Libros 
 Galileo, el autor y la obra, Barcanova, 1983
 Revolución científica, Renacimiento e historia de la ciencia, Siglo XXI de España Editores, 1995 ISBN 978-84-323-0868-0
 Galileo, ciencia y religión, Paidós Ibérica, 2001 ISBN 978-84-493-0973-1
 Talento y poder: historia de las relaciones entre Galileo y la Iglesia católica, Laetoli, 2007 ISBN 978-84-935661-1-1

Traducciones 
 Galileo, Diálogo de los dos máximos sistemas, RBA, 2002 ISBN 978-84-473-2355-5
 Fontenelle, Bernard le Bovier de, Conversaciones sobre la pluridad de los mundos, Editora Nacional, 1982 ISBN 978-84-276-0595-4
 Redondi, Pietro, Galileo herético, Alianza 1990 ISBN 978-84-206-2640-6
 Koyré, Alexandre, Pensar la ciencia, Paidós Ibérica, 1994 ISBN 978-84-493-0046-2
 Lindberg, David C., Los inicios de la ciencia occidental: la tradición científica europea en el contexto filosófico, religioso e institucional (desde el 600 a. C. hasta 1450), Paidós Ibérica, 2002 ISBN 978-84-493-1293-9
 Kuhn, Thomas S., El camino desde la estructura: ensayos filosóficos, 1970-1993, con una entrevista autobiográfica, Paidós Ibérica, 2001 ISBN 978-84-493-1183-3
 Kuhn, Thomas S., ¿Qué son las revoluciones científicas?, y otros ensayos'', Paidós Ibérica, 2007 ISBN 978-84-7509-544-8

Notas 

 
Historiadores de España del siglo XX
Historiadores de España del siglo XXI
Historiadores de la ciencia